Прокопий Дмитриевич Осипов () — советский политический и российский хозяйственный деятель, народный депутат СССР (1989—1991).

Биография 
Родился 20 марта 1948 г. в с. Джикимдя Горного района Якутской АССР.

Окончил Московский энергетический институт. По распределению направлен на Вилюйскую ГЭС, где работал инженером производственно-технического отдела, начальником смены, мастером, старшим мастером, освобожденным председателем профкома.
 1985—1986 — заместитель председателя, председатель Чернышевского поссовета.
 1986—1987 — заместитель заведующего отделом Мирнинского ГК КПСС.
 1987—1989 — секретарь парткома на предприятиях пос. Чернышевский.
 1989—1991 — народный депутат СССР, член Верховного Совета СССР, секретарь комитета по охране природы, рациональному использованию природных ресурсов.
 1992—1993 — заместитель Постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ.
 1993—1996 — директор Каскада Вилюйских ГЭС.
 1997—2000 — председатель Совета директоров АК «Якутскэнерго».
 2000—2003 — заместитель директора Якутского Представительства АК «АЛРОСА».
 2003—2005 — директор ООО «КДМ Оленек» (добыча и разведка алмазов).
 2006 — инспектор труда профсоюза энергетиков РС(Я).
 2007 — заместитель директора по производству ООО «ДОКОС» (строительство).

Народный депутат Верховного Совета ЯАССР 12-го созыва. Народный депутат Палаты Республики Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) первого созыва.

Умер 31 марта 2019 г. в Санкт-Петербурге.

Источники 
 В Санкт-Петербурге скончался известный якутянин 

Члены Верховного Совета СССР (1989—1991)
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Депутаты Верховного Совета Якутской АССР
Депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)